Стефан Скруп (; 1345—1406) — английский аристократ, 2-й барон Скруп из Месема (с 1391 года). Участвовал в кастильском походе Чёрного принца в 1367 году.

Биография 
Стефан Скруп был старшим сыном Генри ле Скрупа, 1-го барона Скрупа из Месема, и его второй жены Джоан. После него в этой семье родились ещё один сын, Джон, и дочь, Джоан, ставшая женой Генри Фицхью, 2-го барона Фицхью. В молодости он отправился в паломничество в Святую землю и в Александрии в 1365 году был посвящён в рыцари. По возвращении сэр Стефан принял участие в походе Чёрного принца в Кастилию в 1367 году и сражался при Нахере, где англичане разбили Энрике Трастамарского. В 1391 году, после смерти отца, он унаследовал семейные владения, находившиеся главным образом в Ноттингемшире.

В 1399 году Скруп сопровождал короля Ричарда II в Уэльсе. Начиная с этого времени и до самой смерти (в 1406 году) сэра Стефана каждый год вызывали в парламент как лорда Скрупа из Месема. Известно, что в последние годы жизни он находился на службе у наследника престола Генриха Монмутского — будущего короля Генриха V.

Сохранилось письмо, собственноручно написанное Стефаном Скрупом в 1401 году (это один из немногих документов такого рода). Автор письма просит прощения за то, как оно составлено, говоря, что не мог прибегнуть к помощи клирика.

Семья 
Стефан Скруп был женат на Марджори Уэллс — дочери Джона Уэллса, 4-го барона Уэллс, и Мод де Рос. В этом браке родились Генри, ставший 3-м бароном Скруп из Месема и казнённый в 1415 году за участие в Саутгемптонском заговоре, Джон, ставший 4-м бароном, Стефан (архидьякон Ричмонда, канцлер Оксфордского университета) и Мод, жена Бодуэна Фревилля.

Предки 

</center>

Примечания 

Бароны Скруп
Бароны Англии XIV века
Бароны Англии XV века
Участники битвы при Нахере
Английские рыцари
Стефан ле Скруп, 2-й барон Скруп из Месема